Naturalisme betegner en stilperiode inden for flere fag og kunstarter:

 Naturalisme (billedkunst)
 Naturalisme (skulptur)
 Naturalisme (filosofi)
 Naturalisme (litteratur)
 Naturalisme (metaetik)
 Naturalisme (teater)